Ткаченко Михайло Степанович (художник) (1860–1916) — український живописець
 Ткаченко Михайло Степанович (правник) (1879–1920) — український політичний діяч і правник

Сторінки зі списками однофамільців-тезок